Hillsborough se poate referi la:

În Australia
Hillsborough, New South Wales, o suburbă a Lake Macquarie
Hillsborough (navă), o corabie

În Canada
Hillsborough, New Brunswick
Hillsborough, Nova Scotia
Hillsborough (district electoral), un district electoral federal defunct din Prince Edward Island
Hillsborough No. 132, Saskatchewan, o municipalitate rurală în Saskatchewan

În Carriacou și Petite Martinique
Hillsborough, Grenada

În Marea Britanie
Hillsborough, County Down, Irlanda de Nord. 
Hillsborough Castle
Hillsborough, Devon, Anglia
Hillsborough, South Yorkshire, Anglia
Sheffield Hillsborough (UK Parliament constituency)
Hillsborough (ward) a ward electing 3 members to Sheffield City Council
Hillsborough Stadium, stadionul de casă al clubului Sheffield Wednesday
Tragedia de pe Hillsborough — O tragedie din 1989 în care au murit 96 de fani ai lui Liverpool

În Noua Zeelandă
 Hillsborough, Auckland
 Hillsborough, Canterbury

În SUA
Hillsborough, California
Hillsborough County, Florida
Hillsborough, Maryland
Hillsborough, New Hampshire
Hillsborough County, New Hampshire
Hillsborough Township, New Jersey
Hillsborough, North Carolina
Hillsborough Historic District, NRHP-listed in Hillsborough, North Carolina